У́гольная улица:
 Угольная улица — улица в Барнауле.
 В Санкт-Петербурге:
 Угольная улица — улица в Ломоносове.
 Угольная улица — улица в Сестрорецке.